Harvest (Neil Young-album), 1972
Harvest (Richard Davis-album), 1979